Nyabiziba kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyabiziba (vattendrag), Makamba, 
 Nyabiziba (periodiskt vattendrag), Bubanza, 

Robotskapade Burundiförgreningar